El término Sans puede hacer referencia a:

Sants, barrio de Barcelona, España.
 Sans culottes ("sin calzones"), un término creado entre 1790 y 1792 por la aristocracia francesa para describir a los miembros más pobres del Tercer Estado.
 Sans, personaje del videojuego Undertale de 2015.
 Sans serif, tipo de letra.
 SANS Institute, (SysAdmin Audit, Networking and Security Institute), una empresa estadounidense de capacitación en seguridad de internet.